Laomedón (görög betűkkel Λαομέδων) görög mitológiai alak, Trója királya, Héraklész kortársa. Apja Iliosz, aki Tróját alapította, de mivel rossz jóslatot kapott, várat már nem emelt. Ezt csak Laomedón pótolta. Anyja Eurüdiké, testvérei Ganümédész és Asszarakosz. Felesége Leukippé, gyermekei Podarkész, Asztüokhé, Lamposz, Klütiosz, Hiketaon, Killa, Prokleia, Aithilla, Klütodóra és Hészioné.

A vár építését egy Athéné-szentély emelésével kezdte, ezért a városvédő istennő a sátra elé hajította a Palladiónt, ami a továbbiakban Athéné erejével védte a várost, amíg Odüsszeusz és Diomédész el nem lopták a fellegvárból. Laomedón a várépítés során isteni segítséget kapott Apollón és Poszeidón személyében, akik fellázadtak Zeusz ellen. Büntetésük az volt, hogy két évig Trója várát kellett építeniük. A két isten magával hozta az aiginai Aiakosz királyt is, mert ha halandó nem vesz részt az építésben, akkor Trója várát még az istenek sem tudták volna legyőzni. Laomedón ugyan bért kínált az építőknek, de a vár elkészülte után megtagadta a járandóságok megfizetését. Ezzel mindkét istent és Aiakoszt is magára haragította.

Más verzió szerint Apollón és Poszeidón Pergamon várát építette, önként szegődtek Laomedón szolgálatába halandó építőmestereknek öltözve, hogy a trójai király zsugoriságát tapasztalhassák.

Aiakosz bosszúja csak unokái által, a trójai háborúban teljesedett be. Apollón azonban pestist küldött Trójára, Poszeidón pedig egy dühöngő tengeri szörnyet. Laomedón orákulumot kapott, miszerint az istenek bosszúját csak leánya, Hészioné feláldozásával enyhítheti. Ezért Hészionét kikötötték egy sziklához a tenger partján, hogy a szörny megtalálhassa.

Épp ekkor járt erre Héraklész a kilencedik feladatának végeztével. Megtetszett neki a leláncolt leány, és miután Laomedóntól ígéretet kapott, hogy segítségéért cserébe megkapja Zeusz halhatatlan lovait, legyőzte a szörnyet. (Ezeket a lovakat egy arany szőlőtőkével együtt Trósz kapta, amikor Zeusz elvette tőle Ganümédészt.) Laomedón ezúttal sem adta meg a jutalmat, ezért Héraklész úgy távozott Trójából, hogy megfogadta, sereggel tér vissza.

Héraklész az ígéretet jó néhány évvel később teljesítette be. Az Omphalénél töltött rabszolgaévei után sereget toborzott és 18 hajóval tért vissza Trója alá. Vele tartott Telamón is. Laomedón kezdetben sikereket ért el, a város felé nyomuló Héraklészt megkerülve a hajók őrzésével megbízott Oiklészt támadta meg, akit legyőzött. A sietősen visszaforduló ostromló sereg végül felmentette az ostromlott hajókat. Trójába Telamón hatolt be először, majd a fellegvár ostroma után Laomedónt megölték. Hészioné már nem kellett Héraklésznak, ezért átadta Telamónnak, aki megengedte neki, hogy egy testvérét kiválassza a foglyok közül. Ő Podarkészt választotta (akit attól kezdve „szabadítottnak”, Priamosz neveztek). Laomedón összes többi gyermekét legyilkolták.

Családfa

Források 
 
 Apollodórosz: Mitológia

Görög mitológiai alakok
Trója